naselja u SAD-u: 
 Sacramento, Kalifornija, grad u SAD-u u saveznoj državi Kalifornija
 Sacramento, Nebraska, naselje u SAD-u u saveznoj državi Nebraska
 Sacramento,  Kentucky, naselje u SAD-u u saveznoj državi Kentucky
 Sacramento,  Pennsylvania, naselje u SAD-u u saveznoj državi Pennsylvania
 ostala naselja:
 Sacramento, Coahuila, naselje u Meksiku, u istoimenoj općini Sacramento
 Sacramento, Kostarika, naselje na Kostarici
 Sacramento, Brazil, naselje u Brazilu, pokrajina Minas Gerais
 rijeke:
 Sacramento, rijeka u SAD-u
 Sacramento, rijeka u Meksiku
 planine:
 Sacramento, planinski lanac u SAD-u, savezna država Novi Meksiko